Korsberga désigne

 Korsberga, localité suédoise de la commune de Hjo
 Korsberga, localité suédoise de la commune de Vetlanda